

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Anin – część miasta Warszawa, w delegaturze Wawer
 Anin – kolonia wsi Golędzkie w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Anin – osada wsi Kanionka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Inne 
 Anin – francuski piłkarz ur. 1986 roku w Hawrze

Zobacz teą 
 Warszawa Anin – przystanek osobowy PKP na obszarze osiedla Anin w Warszawie
 Parafia rzymskokatolicka w Warszawie w dekanacie anińskim